Тланипатлан има више значења:

 Тланипатлан (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тланипатлан, Де лас Лимас (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику